Соревнования в санном спорте среди мужчин на одноместных санях на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 5 и 6 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный санно-бобслейный центр, расположенный в Яньцине, районе городского подчинения города центрального подчинения Пекин. В соревновании приняли участие 34 спортсмена, представляющие 22 НОК. Каждая страна может быть представлена максимум 3 спортсменами.

Олимпийским чемпионом 2018 года в соревнованиях одиночек являлся австриец Давид Гляйршер, на этот раз он занял только 15-е место.

Чемпионом стал бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года немец Йоханнес Людвиг. Двукратный олимпийский чемпион 2010 и 2014 годов Феликс Лох занял четвёртое место.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Результаты

Ссылки 
 Санный спорт на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации санного спорта (FIS)
 Протокол соревнований на официальном сайте зимних Олимпийских игр